MGA Entertainment (de l'acrònim en anglès de Micro-Games America), empresa estatunidenca fabricant de joguines
 MG A (de l'acrònim en anglès de Morris Garages A), model d'automòbil del fabricant MG Cars
 MGA també és el codi ISO 4217 de l'ariary, moneda oficial de Madagascar
 mga també és el codi ISO 639-3 de l'irlandès mitjà, llengua parlada el  a les illes Britàniques, antecessora de les llengües goidèliques actuals